Бурнево — название населённых пунктов.

 Бурнево — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.
 Бурнево — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области России.

См. также 
 Бурнев остров — в Ладожском озере